Les Maisons du Doyenné sont des édifices notamment portés par :

 Maison du Doyenné (Brioude), Brioude
 Maison du Doyenné (Moulins), Moulins